La Coppa di Germania 1987 è stata la 2ª edizione della principale coppa nazionale tedesca di hockey su pista. La fase finale del torneo ha avuto luogo dal 5 settembre al 28 novembre 1987 .

Il trofeo è stato vinto dal  per la prima volta nella sua storia.

Risultati

Tabellone fase finale

Note

Collegamenti esterni 
 

Edizioni della Coppa di Germania di hockey su pista
Tornei per club di hockey su pista nel 1987